Desa Tanggulangin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanggulangin (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,61), 
 Desa Tanggulangin (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 109,63), 
 Desa Tanggulangin (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 111,15), 
 Desa Tanggulangin (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 112,86), 
 Desa Tanggulangin (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,00, long 111,85), 
 Desa Tanggulangin (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 113,81), 

Robotskapade Indonesienförgreningar